Tectillaria är ett släkte av ryggsträngsdjur. Tectillaria ingår i familjen bägargroddar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bägargroddar
Tectillaria